Suellen Serra Rocha (São Paulo, 5 de março de 1992) é uma jogadora brasileira de futebol feminino. Ela atua na posição de lateral-esquerda. Desde 2018 joga pelo Corinthians.

Carreira 
Suellen começou sua carreira entre 2014 e 2015, quando jogou pelo Centro Olímpico. Em seguida, passou a atuar pelo São José, de 2015 a 2016.

Depois, ainda em 2016, jogou pelo Osasco Audax, onde ficou até mudar para o Corinthians, em 2017. Em 2018, foi campeã do Campeonato Brasileiro Feminino.

Títulos

Corinthians 

 Campeonato Brasileiro: 2018, 2020
 Copa Libertadores: 2019
 Campeonato Paulista: 2019, 2020

Jogadoras de futebol feminino do Sport Club Corinthians Paulista
Mulheres futebolistas
Nascidos em 1992